Хвождјани могу бити:

 Хвождјани (Домажлице), насељено мјесто у округу Домажлице, Плзењски крај, Чешка Република
 Хвождјани (Прибрам), насељено мјесто у округу Прибрам, Средњочешки крај, Чешка Република